Molekulska formula -{C20H25NO4}- se može odnositi na:

 Acetildihidrokodein
 Cilomilast
 14-Etoksimetopon